Конкурс трёхочковых бросков НБА (официальное название  Mountain Dew Three-Point Shootout по названию титульного спонсора конкурса) проводится ежегодно в рамках звёздного уикенда НБА. В этом соревновании участники пытаются за 60 секунд сделать как можно больше попаданий из 25 бросков из-за дуги с пяти точек с трёхочковой линии. На каждой точке располагается стойка с пятью мячами, попадание четырьмя из них оценивается в одно очко (стандартные оранжевые мячи Spalding), попадание последним, пятым оценивается в два очка (красный/белый/синий мяч; часто называемый «денежным мячом» (money ball)). Игроки начинают бросать с одного угла площадки и двигаются от стойки до стойки вдоль дуги, пока не достигают другого угла. Цель этого соревнования состоит в том, чтобы попасть как можно больше мячей и, соответственно, набрать как можно больше очков. Максимальное количество очков для данного конкурса — 30.

Конкурс проходит в несколько этапов. Всего участвуют 6 человек, 3 лучших выходят в финал. Во время Матча всех звёзд НБА 2013 были изменены правила. Если раньше просто тройка лучших выходила в финал, то сейчас «Восток» против «Запада». Другими словами — лучший от каждой конференции выходит в финал, где уже в противостоянии 1 на 1 определят лучшего.

Трёхкратным победителями конкурса являются Ларри Бёрд и Крейг Ходжес. Два раза конкурс выиграли: Джефф Хорнасек, Предраг Стоякович, Джейсон Капоно и Стефен Карри. В 2015 и в 2016 годах победу одержали представители одного клуба - Стефен Карри и Клей Томпсон (оба из «Голден Стэйт Уорриорз»), которых также называют "splash brothers". С 2004 года не было такого баскетбольного клуба, представители которого выигрывали этот конкурс два года подряд.

Победители конкурса трёхочковых бросков НБА

Рекорды конкурса

Примечания

Ссылки 
 Статистика конкурса
 Лучшее выступление — Джейсон Капоно (2008 год) — 25 очков.

См. также 
 Splash brothers

Матчи всех звёзд НБА
Мероприятия, регулярно проводимые с 1985 года
Списки Национальной баскетбольной ассоциации